Das Arrondissement Nancy ist eine Verwaltungseinheit des Départements Meurthe-et-Moselle in der französischen Region Grand Est (bis Ende 2015 Lothringen). Präfektur ist Nancy.

Im Arrondissement liegen 16 Wahlkreise (Kantone) und 188 Gemeinden.

Wahlkreise

Gemeinden 
Die Gemeinden des Arrondissements Nancy sind:

Département Meurthe-et-Moselle
Nancy